Рахель — одна из двух жён патриарха Иакова.
 Рахель (Рахиль Исеровна Блювштейн, 1890—1931) — еврейская поэтесса, переводчица. 
 Рахель — вымышленный в секте Церковь Последнего Завета сын Иессея, предок Виссариона Христа.